Conway Valley kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Vale of Conway, dal, Wales,

USA 

 Conway Valley (dal i USA), Wisconsin, Crawford County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar